Club Atlético Argentino de Firmat – società polisportiva argentina
 Club Atlético Argentino del Sud – società calcistica argentina
 Club Atlético Argentino (Quilmes) – società calcistica argentina
 Club Atlético Argentino (Rosario) – società calcistica argentina